Монтгомері (округ, Алабама)
 Монтгомері (округ, Арканзас)
 Монтгомері (округ, Джорджія)
 Монтгомері (округ, Іллінойс)
 Монтгомері (округ, Індіана)
 Монтгомері  (округ, Айова)
 Монтгомері (округ, Канзас)
 Монтгомері (округ, Кентуккі)
 Монтгомері (округ, Меріленд)
 Монтгомері (округ, Міссісіпі)
 Монтгомері (округ, Міссурі)
 Монтгомері (округ, Нью-Йорк)
 Монтгомері (округ, Північна Кароліна)
 Монтгомері (округ, Огайо)
 Монтгомері (округ, Пенсільванія)
 Монтгомері (округ, Теннессі)
 Монтгомері (округ, Техас)
 Монтгомері (округ, Вірджинія)